Municipio de Calvin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Calvin (condado de Jewell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jewell.
 Municipio de Calvin (condado de Cass, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cass.